Hoża – forma rodzaju żeńskiego przymiotnika hoży 'piękny, dorodny, urodziwy, krzepki, kwitnący zdrowiem' 
 ul. Hoża w Warszawie
 ul. Hoża w Aleksandrowie Kujawskim, Augustowie, Białymstoku (Osiedle Mickiewicza), Bronowicach, Bydgoszczy (osiedle Jary), Gnieźnie, Lubsku, Siedlcach, Włocławku (Zazamcze), Wodzisławiu Śląskim (Zawada), Szczecinie i innych miastach

 Hoża – dawne miasteczko, obecnie wieś na Białorusi, przed II wojną światową stolica gminy Hoża
 Hoża, Hożanka – rzeka wpadająca do Niemna w okolicach Hoży
 Nowaja Hoża – wieś na terenie sielsowietu hoskiego
 Hoża-Sylwanowce – dawna parafia rzymskokatolicka w gminie Balla Wielka

Zobacz też 
 Hoża Hawajka – polskie wydanie Ubuntu 8.04
 Hoża moyra – utwór z albumu Bela Pupa zespołu Düpą, a następnie Narodziny Zbigniewa: Pudelsi grają Dupą Pudelsów
 Wydawnictwo: Hoża, Oficyna Wydawnicza „Hoża” Spółdzielnia Pracy
 Hoży doktorzy